Оли́вия Джейн Ко́берн (; род. ), известная как Оли́вия Уа́йлд () — американская актриса, продюсер и режиссёр.

Ранние годы 
Оливия Джейн Коберн родилась  в семье журналиста Эндрю Коберна и телепродюсера Лесли Коберн (в частности, передачи «60 минут»). По отцу — внучка британского писателя и журналиста Клода Коберна.

Посещала Georgetown Day School в Вашингтоне, а затем Phillips Academy в Массачусетсе. После переезда семьи в Дублин поступила в школу актёрского мастерства The Gaiety School of Acting. Публиковала статьи в американском онлайн-ресурсе The Huffington Post.

Карьера 
Свою карьеру в кино она начала как помощница режиссёра по кастингу (подбор актёров).

В начале 2000-х годов Оливия появилась в нескольких фильмах, таких как «Соседка», «Альфа Дог» и «Туристас». Известность ей принесла роль Алекс Келли в телесериале «Одинокие сердца».

В 2007 году Оливия сыграла одну из главных ролей в телесериале канала NBC «Братья Доннелли», а затем попала в основной актёрский состав телесериала «Доктор Хаус». В 2007 году Уайлд также появилась в театральной постановке Beauty on the Vine, в которой сыграла три разных роли.

Оливия четыре раза попадала в горячую сотню журнала Maxim: 61-е место в 2005 году, 97-е в 2008 году, первое в 2009 году и пятое в 2012 году. В 2009 году по рейтингам журнала Maxim стала самой сексуальной женщиной в мире.

При подготовке к съёмкам фильма «Трон: Наследие» занималась паркуром, а также капоэйрой и боевыми искусствами.

Входит в объединение Artists For Peace And Justice.

Как режиссёр поставила фильмы «Образование» (2019) и «Не беспокойся, дорогая» (2022).

Личная жизнь 
Свой псевдоним Уайлд выбрала в честь писателя Оскара Уайльда. Она имеет двойное гражданство США и Ирландии.

7 июня 2003 года Уайлд вышла замуж за режиссёра и музыканта Тао Русполи, члена аристократической семьи Русполи. В феврале 2011 года они объявили о расставании, и в марте того же года Уайлд подала на развод, в качестве причины указав «непримиримые разногласия». Бракоразводный процесс был завершён 29 сентября 2011 года.

В ноябре 2011 года Уайлд начала встречаться с актёром и комиком Джейсоном Судейкисом. В январе 2013 года пара обручилась. У них есть двое детей — сын Отис Александр Судейкис (род. 20 апреля 2014) и дочь Дэйзи Джозефин Судейкис (род. 11 октября 2016). В 2020 году пара заявила о расставании.

С января 2021 Уайлд по ноябрь 2022 года состояла в отношениях с певцом и актёром Гарри Стайлзом. Пара осталась «близкими друзьями».

Уайлд является веганкой и выступает в защиту животных. Она описывает себя как феминистку.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Wilde Things — Personal website

Выпускники Дневной школы Джорджтауна
Выпускники Академии Филлипса
Режиссёры видеоклипов США
Женщины-режиссёры США
Деятели феминизма США
Активисты веганства
Киноактрисы США